Мердер — немецкая фамилия. Мердеры — дворянский род.

Известные носители 
 Мердер, Алексей Иванович (1861—1920) — украинский историк, писатель, чиновник особых поручений, камергер, действительный статский советник.
 Мердер, Иван Карлович (1832—1907) — шталмейстер, благотворитель. Сын Карла Мердера.
 Мердер, Карл Карлович (1787—1834) — генерал-адъютант, воспитатель императора Александра II.
 Мердер, Надежда Ивановна (1839—1906) — русская писательница.
 Мердер, Николай Карлович (1826—1891) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, участник кавказской войны.
 Мердер, Павел Карлович (1797—1873) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны, сенатор, брат Карла Мердера.
 Мердер, Пётр Карлович (1819—1894) — генерал от кавалерии, член совета Государственного коннозаводства. Сын Карла Мердера.